Итларь — многозначный термин, от имени тюркоязычного происхождения:

Топоним 
 Итларь — деревня в Ярославской области.
 Итларь — посёлок железнодорожной станции  в Ярославской области.
 Итларь — железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги.
 посёлок детского санатория «Итларь» — населённый пункт в Ярославской области.

Персоналии 
 Итларь — вариант имени половецкого хана Итлара (убит в 1095 году).

Примечания